Psilotopsida è una classe di Pteridofite a cui appartengono le cosiddette felci a frusta o psilofite.

Tassonomia 
Appartengono alle crittogame non vascolari (Pteridophyta) e sono piante insolite, simili alle Rhyniophyta; analisi del DNA le hanno inserite nel clade delle Monilophyta.

La classe comprende due famiglie, Psilotaceae e Ophioglossaceae, attribuite agli ordini Psilotales e Ophioglossales, rispettivamente.

 classe Psilopsida
 ordine Ophioglossales
 famiglia Ophioglossaceae
Botrychium
Botrypus
Cheiroglossa
Helminthostachys
Ophioglossum
Rhizoglossum
Sceptridium
 ordine Psilotales
 famiglia Psilotaceae
 Psilotum
 Tmesipteris

Descrizione 
Psilotum è privo di radici ed è costituito da un sistema di rizomi a ramificazione dicotomica coperti da rizoidi. È privo di foglie, ma sono presenti piccole escrescente dall'aspetto fogliforme, prive di tessuto vascolare dette enazioni.

I gametofiti sono privi di clorofilla, dunque eterotrofi, pertanto formano associazioni con i funghi micorrizici.

Le psilofite sono isosporee e gli sporangi sono portati su corti peduncoli sull'asse delle enazioni, di solito fusi in gruppi di due (Tmesipteris) o tre (Psilotum).

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni